Joseph Chipolina (1987) – calciatore gibilterrino
Kenneth Chipolina (1994) – calciatore gibilterrino
Roy Chipolina (1983) – calciatore gibilterrino